CAMA es un acrónimo referido a uno de los siguientes:

Comisión de Asuntos Medioambientales de Asturias
Consejo Asesor de Medio Ambiente 
Centro de Arte Museo de Almería

Acrónimos